El Torneig de Moscou 2021, oficialment conegut com a VTB Kremlin Cup 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als WTA 500 del circuit WTA femení. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'octubre de 2021 al Krylatskoye de Moscou, Rússia.

El tennista local Aslan Karatsev va guanyar el segon títol de la temporada, mentre que l'estoniana Anett Kontaveit va guanyar el tercer de l'any, tots tres en els darrers dos mesos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021